Вари может означать:
 Вари (игра) — африканская логическая игра из семейства игр манкала.
 Вари (народ) — индейский народ.
 Вари (язык) — язык народа вари.
 Лемуры вари — род млекопитающих из семейства лемуровых.
Греческий топоним
 Вари (Аттика) — малый город, пригород Афин.
 Вари (Сирос) — село на острове Сирос.

См. также 
 Варри
 Уари